Bitva v průsmyku Roncevaux může znamenat:

 Bitva v průsmyku Roncevaux (778) – legendami opředená bitva, v níž početná baskická armáda zničila velkou část armády Karla Velikého při jeho návratu z invaze na Pyrenejském poloostrově
 Bitva v průsmyku Roncevaux (824) – někdy také nazývaná druhou bitvou v Roncevaux, byla součástí konfliktu mezi karolinským impériem a Basky, tentokráte podpořenými muslimskou armádou
 Bitva v Roncevaux (1813) – bitva mezi francouzskými a anglo-portugalskými vojsky během Španělské války za nezávislost (1808–1814)